Armenio puede referirse a:

 Armenio, natural de Armenia, o perteneciente o relativo a este país euroasiático;
 Deportivo Armenio, club deportivo de Argentina;
 el pueblo armenio, pueblo originario de Oriente Próximo que habla el idioma armenio;
 el idioma armenio, una lengua indoeuropea;
 el alfabeto armenio, alfabeto empleado para la escritura de la lengua anterior;
 el rito armenio,  liturgia utilizada tanto por la Iglesia apostólica armenia como por la Iglesia católica armenia.

Enlaces externos